Charlatan (oplichter), een persoon met bedrieglijke intenties
 Charlatan (zaal), een muziekcafé en concertzaal in Gent